Stasis (del latín científico stasis y este del griego στάσις "detención", castellanizado estasis) puede referirse a:
 En teoría de la estabilidad, estado en que todas las fuerzas son iguales y opuestas, cancelándose recíprocamente.
 Stasis (polis), definida por Tucídides como disturbios internos tanto en individuos como en la ciudad-estado (conceptos contemporáneos similares son los de guerra civil o revolución).
 Stasis (liturgia), división de un kathisma u otro verso litúrgico.
 En el modelo de biología evolutiva denominado equilibrio puntuado, situación en la que no se produce cambio evolutivo en las especies, o el cambio es mínimo.
 Stasis (medicina), detención de la circulación normal de un fluido corporal (como la sangre a través del aparato circulatorio o el contenido del aparato digestivo).
 Estasis (ficción), en ciencia ficción (particularmente en los viajes espaciales de gran duración) pausa artificial que detiene todo proceso físico o químico, incluyendo los procesos vitales.
 Stasis (música), técnica usada para ralentizar el desarrollo musical, propia de la música minimalista y otros estilos musicales.
 Stasis (retórica), recurso de argumentación en cuatro pasos.

Títulos de obras
 Stasis (The UA Years 1971–1975), álbum de Hawkwind
 Stasis (The Outer Limits), episodio de televisión
 Stasis (videojuego)

Notas